Roche [roš] (francouzsky "skála") může znamenat:

místopisný název
 Beaulieu-sous-la-Roche, francouzská obec v departementu Vendée
 La Roche-en-Ardenne, město v Belgii
 La Roche Guillaume, templářský hrad, severně od města Antiochie
 La Roche-sur-Yon, město na západě Francie v departementu Vendée
 Nainville-les-Roches, francouzská obec v departementu Essonne v regionu Île-de-France

příjmení
 Adi Roche (* 1957), irská humanitární aktivistka, zakladatelka Chernobyl Children's Project
 Arthur Roche (* 1950), anglický římskokatolický kněz a arcibiskup
 Édouard Roche (1820–1883), francouzský astronom
 Fritz Hoffmann-La Roche (1868–1920), švýcarský podnikatel, zakladatel farmaceutické společnosti Hoffmann-La Roche
 Kevin Roche (1922–2019), irsko-americký architekt
 Mazo De la Roche (1879–1961), kanadská anglicky píšící spisovatelka
 Otto de la Roche († 1234), burgundský šlechtic, křižák a vévoda athénský
 Stephen Roche (* 1959), irský profesionální cyklista
 Tony Roche (* 1945), australský tenista a trenér

jiný význam
 Hoffmann-La Roche, farmaceutický koncern
 Roche Diagnostics – diagnostická divize farmaceutického koncernu
 Villa La Roche, vila v Paříži, kterou v letech 1923–1925 postavil architekt Le Corbusier

Externí odkazy